Distolasterias är ett släkte av sjöstjärnor. Distolasterias ingår i familjen trollsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trollsjöstjärnor
Distolasterias